Cassarate – ex-comune autonomo, attualmente aggregato in Lugano, come quartiere della città
Cassarate – fiume della Svizzera